Poreč je lahko:
 Poreč (mesto, Hrvaška)
Poreč /Kaptol, vas v občini Kutjevo (Hrvaška)
Poreč (področje v Srbiji)
Poreč, staro ime za mesto Donji Milanovac v Srbiji

Glej tudi 

 Poreče (razločitev)
 Porečje
 Porečka reka, vodotok /reka v Srbiji